Див. 

Марія Кузнецова: 
 
 Кузнєцова Марія Володимирівна (. 1950) — радянська і російська актриса.
 Кузнецова Марія Михайлівна (1918-1990) — радянська військова льотчиця, учасниця Великої Вітчизняної війни.
 Кузнєцова Марія Миколаївна (1880-1966) — російська оперна співачка і танцівниця.
 Кузнецова Марія Павлівна (1924-2003) — радянський художник.
 Кузнєцова Марія Сергіївна (. 1997) — російська спортсменка, борець вільного стилю.
 Кузнецова Марія Степанівна (1910-1986) — Герой Соціалістичної Праці, ланкова радгоспу.
 Кузнецова Марія ( Максим Чертанов ) — російська письменниця. Сторінки зі списками однофамільців-тезок